Дже́ссика Хект (; 28 июня 1965, Принстон, Нью-Джерси, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям Сьюзан Банч в сериале «Друзья», Гретхен Шварц в «Во все тяжкие» и Кэрол Мангейм в «Пацаны».

Биография 
Джессика Энн Хект родилась в Принстоне (штат Нью-Джерси, США) в семье ныне разведённых физика Ричарда Хекта и психолога Леноры Айгер. У Джессики есть старшая сестра — Элизабет Хект (род. 1963).

Джессика дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль сотрудника «Daily Planet» в эпизоде «Madame Ex» телесериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». В 1994—2000 годах исполняла роль Сьюзан Банч в сериале «Друзья». В 2005 году Хект играла роль Стефани Лаунштейн в телесериале «Скорая помощь». Всего она сыграла более чем в 80-ти фильмах и телесериалах.

В 2010 году была номинирована на премию «Тони» в категории лучшая женская роль за роль в пьесе «Вид с моста». Вместе с продюсером Дженни Герстен руководит театральным оздоровительным проектом «The Campfire Project», ставя пьесы в лагерях беженцев

С 1995 года Джессика замужем за режиссёром Адамом Бернштейном (род. 1960). У супругов есть два ребенка — дочь Стелла Роуз Бернштейн (род. 2000) и сын Карло Бернштейн (род. 2002).

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Блумфилда (Коннектикут)
Выпускники Коннектикут-колледжа
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета